|-
| 141701 - || || 30 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141702 - || || 5 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141703 - || || 5 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141704 - || || 5 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141705 - || || 4 de juny de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141706 - || || 7 de juny de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 141707 - || || 2 de juny de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141708 - || || 6 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141709 - || || 5 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141710 - || || 5 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141711 - || || 5 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141712 - || || 5 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141713 - || || 5 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141714 - || || 5 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141715 - || || 6 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141716 - || || 6 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141717 - || || 6 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141718 - || || 6 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141719 - || || 6 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141720 - || || 6 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141721 - || || 6 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141722 - || || 6 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141723 - || || 6 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141724 - || || 6 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141725 - || || 8 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141726 - || || 8 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141727 - || || 8 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141728 - || || 8 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141729 - || || 8 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141730 - || || 8 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141731 - || || 9 de juny de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 141732 - || || 5 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141733 - || || 8 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141734 - || || 9 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141735 - || || 9 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141736 - || || 9 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141737 - || || 9 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141738 - || || 9 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141739 - || || 2 de juny de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141740 - || || 6 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141741 - || || 9 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141742 - || || 9 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141743 - || || 10 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141744 - || || 12 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141745 - || || 10 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141746 - || || 4 de juny de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141747 - || || 6 de juny de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 141748 - || || 11 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141749 - || || 13 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141750 - || || 8 de juny de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 141751 - || || 9 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141752 - || || 9 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141753 - || || 9 de juny de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141754 - || || 10 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141755 - || || 11 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141756 - || || 8 de juny de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 141757 - || || 8 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141758 - || || 12 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141759 - || || 11 de juny de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141760 - || || 11 de juny de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141761 - || 2002 MC || 16 de juny de 2002 | Socorro || LINEAR
|-
| 141762 - || 2002 MR || 18 de juny de 2002 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 141763 - || || 19 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141764 - || || 16 de juny de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141765 - || || 30 de juny de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141766 - || || 17 de juny de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141767 - || || 4 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141768 - || || 4 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141769 - || || 6 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141770 - || || 8 de juliol de 2002 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 141771 - || || 1 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141772 - || || 10 de juliol de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 141773 - || || 8 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141774 - || || 9 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141775 - || || 1 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141776 - || || 1 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141777 - || || 4 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141778 - || || 4 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141779 - || || 4 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141780 - || || 4 de juliol de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 141781 - || || 4 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141782 - || || 4 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141783 - || || 4 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141784 - || || 4 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141785 - || || 4 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141786 - || || 5 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141787 - || || 9 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141788 - || || 9 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141789 - || || 9 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141790 - || || 9 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141791 - || || 9 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141792 - || || 9 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141793 - || || 9 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141794 - || || 9 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141795 - || || 9 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141796 - || || 9 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141797 - || || 13 de juliol de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 141798 - || || 6 de juliol de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 141799 - || || 9 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141800 - || || 14 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-|}

1